

Presentación previa 
El esloveno Blaž Kavčič fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición. 

El coreano Hyeon Chung ganó su primer título ATP Challenger Tour, derrotando en la final al australiano Jordan Thompson por 7–6(7–0), 6–4.

Cabezas de serie 

  Go Soeda (Semifinales)
  James Duckworth (Segunda ronda)
  Luca Vanni (Semifinales) 
  Thomas Fabbiano (Primera ronda)

<li>  Matt Reid (Segunda ronda)
<li>  Kyle Edmund (Cuartos de final)
<li>  Yasutaka Uchiyama (Cuartos de final)
<li>  Elias Ymer (Primera ronda)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Bangkok 2014